Meerbeke (Ninove), een dorp in Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Ninove
Meerbeke (Evergem), een landelijk gehucht en een straat in de Belgische gemeente Evergem, provincie Oost-Vlaanderen
 Zie ook Meerbeek, een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en een deelgemeente van Kortenberg.